Dit is een overzicht van de ontwikkeling van de schaatsrecords op de 1000 meter vrouwen.

Ontwikkeling wereldrecord 1000 meter 

* → gereden met de klapschaats

Ontwikkeling olympisch record 1000 meter 

* → gereden met de klapschaats

Ontwikkeling Nederlands record 1000 meter 

* → gereden met de klapschaats
NB.: Tot 1969 erkende de KNSB alleen Nederlandse records die in Nederland waren gereden.

Ontwikkeling wereldrecord laaglandbaan 1000 meter (officieus)

Zie ook 
 Ranglijsten schaatsen 1000 meter vrouwen

1000 vrouw
1000 meter schaatsen